Kołaki peut désigner en Pologne :

 Kołaki, village de la voïvodie de Mazovie
 Kołaki, village de la voïvodie de Podlachie
 Kołaki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie